Så skimrande var aldrig havet kan syfta på:

 Så skimrande var aldrig havet – en sång skriven av Evert Taube
Så skimrande var aldrig havet (album av Elisabeth Andreassen) – ett musikalbum av den norska sångerskan Elisabeth Andreassen från 1997/1997
Så skimrande var aldrig havet (album av Roland Cedermark) – ett musikalbum av Roland Cedermark från 2004